Коваль Владимир Николаевич ( — ) — актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1987).

Биография 
Владимир Коваль родился 17 мая 1942 года.

В 1965 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. С 1965 года — актёр театра Вахтангова.

Скончался 27 апреля 2013 года на 71-м году жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
 Жена — Екатерина Райкина (род. 1938), актриса Театра им. Вахтангова, заслуженная артистка РСФСР (1976), дочь актёра, народного артиста СССР Аркадия Райкина.

Фильмография 

В 2008 году Владимир Коваль выступил продюсером фильма «И через тысячу лет…».

Примечания

Ссылки 
 Словари и энциклопедии на Академике  КОВАЛЬ Владимир Николаевич.
 Государственный Академический театр Евгения Вахтангова  27 апреля 2013 года ушёл из жизни Заслуженный артист РФ Владимир Коваль.
 Государственный Академический театр Евгения Вахтангова  Люди на сцене.

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Похороненные на Троекуровском кладбище